Johann Gottschald ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Gottschald (1691/1692–1749), deutscher Unternehmer
 Johann Jacob Gottschald (1688–1759), deutscher Theologe und Kirchenlieddichter